Chimneytop Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimneytop Mountain (Georgia)	
 Chimneytop Mountain (North Carolina)	
 Chimneytop Mountain (Tennessee)	

Siehe auch:
 Chimneytop